Чемпионат Польши по международным шашкам среди женщин 2015 года проводился с 22 по 27 августа 2015 года по швейцарской системе в 7 раундов. В нём приняли участие 15 спортсменок.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата

2015 год в шашках
Август 2015 года
Спорт в Польше в 2015 году